Telegramm steht für:
Telegramm, telegrafisch übermittelte Botschaft
Medientitel
 Arznei-Telegramm 
 Funk-Telegramm 
 Sport-Telegramm 

Siehe auch:
 Funktelegramm, über Funk übermittelte Nachricht
 Telegram, Instant-Messaging-Dienst
 Explosiv – Telegramm, der Frühere Titel der RTL-Sendung Exclusiv – Das Starmagazin 
 Seiten, deren Lemmata mit „Telegram“ beginnen